Петър Чернев може да се отнася за:
 Петър Чернев (политик) (19 – 20 век)
 Петър Чернев (актьор) (1934 – 1993)
 Петър Чернев (певец) (1943 – 1992)
 Петър Чернев (озвучаващ актьор) (1972 – 2019)